Miedwienka () – toponimy i hydronimy w Rosji

Miejscowości 
 Miedwienka – osiedle typu miejskiego, centrum administracyjne rejonu miedwieńskiego w obwodzie kurskim
 Miedwienka – wieś w rejonie kiriejewskim obwodu tulskiego
 Miedwienka – wieś w tulskim okręgu miejskim (obwód tulski)

Hydronimy 
 Miedwienka – rzeka w obwodzie moskiewskim, prawy dopływ Moskwy
 Miedwienka, także Miedwienskij Kołodieź – ruczaj w obodzie kurskim, lewy dopływ rzeki Połnaja w dorzeczu Sejmu

Strony ujednoznaczniające